Cilongok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cilongok, Banyumas, by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Cilongok, distrikt, Jawa Tengah, 
 Cilongok, Tegal, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar